Azzopardi ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Azzopardi (* 1999), maltesische Leichtathletin
 Clare Azzopardi (* 1977), maltesische Autorin
 Domenique Azzopardi (* 1995), maltesische Sängerin
 Emmanuel Azzopardi, maltesischer Fußballspieler
 Franck Azzopardi (* 1970), französischer Fußballspieler
 Ian Azzopardi (* 1982), maltesischer Fußballspieler
 Jason Azzopardi (* 1971), maltesischer Politiker
 Roberto Camilleri Azzopardi (* 1951), maltesischer Priester, Bischof von Comayagua
 Sébastien Azzopardi (* 1975), französischer Schauspieler, Theaterautor und Regisseur 
 Trezza Azzopardi (* 1961), britische Schriftstellerin